Der Alte vom Berge steht für
Raschid ad-Din Sinan (1133–1193), schiitisch-ismailitischer Assassinenführer 
Der Alte vom Berge, Roman von Ludwig Tieck (1828) 
Der Alte vom Berge, Schauspiel von Eduard von Bauernfeld (1873)
Der Alte vom Berge, Oper von Bernhard Lang (2007)
Im Paradies oder Der Alte vom Berge, Oper von Klaus Huber (1975)
„der Alte vom Berge“ = Georg Altberg, Figur im Roman Der Turm von Uwe Tellkamp
 eine skurrile Felsformation in den Kästeklippen im Oberharz
Alte vom Berge (Witzhelden), Kirchturm aus dem 12. Jahrhundert in Witzhelden

Siehe auch:
 Old Man of the Mountain